La dame aux camélias, romance original.
 La Dame aux camélias (peça) - adaptação teatral da obra, feita pelo próprio autor

Adaptações cinematográficas
 Kameliadamen (1907), produção dinamarquesa
 Camille (1909), produção italiana com Vittoria Lepanto
 La Dame aux camélias (1912), com Sarah Bernhardt
 Camille (1915), com Clara Kimball Young, exibido no Brasil como A Dama das Camélias
 La signora delle camelie (1915), de Baladassarre Negroni e Gustavo Serena
 Camille (1917), com Theda Bara, exibido no Brasil como A Dama das Camélias
 Camille (1921), com Alla Nazimova e Rodolfo Valentino, exibido no Brasil como A Dama das Camélias
 Camille (filme de Fred Niblo) (1926), com Norma Talmadge e Gilbert Roland, exibido no Brasil como A Dama das Camélias
 Camille (filme de Ralph Barton) (1926)
 La Dame aux camélias (1934), de Abel Gance e Fernand Rivers, com Yvonne Printemps e Pierre Fresnay
 Camille (1936), com Greta Garbo, exibido no Brasil como A Dama das Camélias
 La Dame aux camélias (1953), com Micheline Presle e Gino Cervi.
 La storia vera della signora dalle camelie, com Isabelle Huppert e Gian Maria Volontè, exibido no Brasil como A Dama das CaméliasE ainda:
 La traviata'', ópera de Giuseppe Verdi.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas